Alfred Junge, scenografo tedesco
Daniel Junge, regista statunitense
Klaus Junge, scacchista tedesco
Traudl Junge, scrittrice tedesca
Lisa-Mari Moen Jünge, modella norvegese

Altri progetti